Хуго Ри́ман, также Гуго Риман (полное имя — Карл Вильгельм Юлиус Хуго Риман, ; 18 июля 1849, Гроссмельра близ Зондерсхаузена — 10 июля 1919, Лейпциг) — немецкий музыковед и лексикограф, педагог, создатель функциональной теории лада. Риман оказал огромное влияние на западную теорию музыки, особенно в конце XIX и первой половине XX веков.

Биография 
Начинал учиться музыке у своего отца Роберта Римана (1824—1896), помещика и окружного головы, композитора-любителя, автора оперы «Бьянка Сиффреди» (1881), у зондерсхаузенского музыканта Генриха Франкенбергера и у Теодора Ратценбергера. Изучал историю литературы в Берлине, затем продолжил обучение Тюбингене, где изучал философию у Христофа фон Зигварта, историю у Юлия Вайцзеккера, историю искусств у Б. Куглера и эстетику у Карла Кёстлина. В 1871 году поступил в Лейпцигскую консерваторию, где его учителями были Карл Райнеке, Эрнст Фридрих Рихтер и Саломон Ядассон. В 1873 году Риман предложил к защите в Лейпцигском университете диссертацию «О музыкальном слухе» (), посвящённую физиологическим и психологическим основам музыки, но гегельянец Оскар Пауль отклонил её. Тогда Риман предложил ту же диссертацию в Гёттингенский университет известному философу Р.Г. Лотце. Лотце одобрил работу, и Риман успешно защитил её в 1873 в Гёттингене.

С 1874 года Риман преподавал в Билефельде, дирижировал местным оркестром; в 1878 году защитил вторую диссертацию в Лейпциге, посвящённую истории музыкальной нотации, и до 1880 года преподавал здесь, затем в течение года преподавал и руководил хором в Бромберге, а в 1881—1890 годах был профессором фортепиано и теории музыки в Гамбургской консерватории. В 1890 году краткое время преподавал в родном Зондерсхаузене, где его учеником был Макс Регер, затем до 1895 г. работал в Висбадене, где у него недолго занимался Ханс Пфицнер, и наконец с 1895 года окончательно обосновался в Лейпциге, став в 1901 году экстраординарным, в 1905 году — ординарным профессором университета. В 1908 г. Риман возглавил Collegium musicum, в 1914 г. преобразованный в Саксонский государственный научно-исследовательский институт музыковедения ().

Творчество 
Риману принадлежит большое количество сочинений научного, научно-популярного и дидактического характера — в частности, серия изданий с общим словом «катехизис» в названии, впервые опубликованная в 1888—1891 гг. («Катехизис истории музыки», «Катехизис музыкальных инструментов», «Катехизис фортепианной игры» и т. п.). В 1898 году Риман опубликовал «Историю музыкальной теории» — первое систематическое изложение музыкально-теоретических учений в диапазоне от IX до XIX веков. Отдельные работы Риман посвятил струнным квартетам и фортепианным сонатам Бетховена и теоретическим воззрениям Брамса. Он также перевёл на немецкий «Теорию современного оркестра» Шарля Мари Видора (1904). Историческую значимость имеют работы Римана по музыкальной акустике, в которых для «природного» обоснования минора отстаивал теорию унтертонов (ныне большинством учёных отвергнутую). Занимался также музыкальной эстетикой (книга «Элементы музыкальной эстетики», 1900), историей византийской нотации (книга «Византийское нотное письмо 10-15 веков», 1909), изучал гармонию в народной музыке (книга «Folkloristische Tonalitätsstudien», 1916), составил хрестоматию «История музыки в примерах» (1912) и мн. др.

Риман наиболее известен как автор-составитель «Музыкального словаря» () — одного из самых распространённых поныне музыкальных словарей (особенно ценна предметная часть — Sachteil). Словарь Римана впервые был издан в 1882 г. в Лейпциге, неоднократно переиздавался (в том числе, по-русски) при жизни Римана и перерабатывался после его смерти.

Труды 
 Musikalische Logik // Neue Zeitschrift für Musik 68 (1872), под псевдонимом Hugibert Ries; позже книга перепечатывалась в сб. Präludien und Studien III. Leipzig, 1901; то же под названием: Über das musikalische Hören. Diss. Göttingen, 1873; опубл. Leipzig, 1873.
 Musikalische Syntaxis: Grundriß einer harmonischen Satzbildungslehre. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1877.
 Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre. Leipzig, 1880; со 2-го изд. под назв. «Handbuch der Harmonielehre»; 2te vermehrte Auflage der «Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre». Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1887; gänzlich umgearb. 3te Aufl. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1898. XII, 234 SS.; репринты: 4te Aufl. ib., 1906; 5te Aufl. ib., 1906; 6te Aufl. ib., 1918 (последнее авторизованное Риманом издание); 7te Aufl. ib., 1920; 8te u. 9te Aufl. ib., 1921; 10te Aufl. ib., 1929 и т. д.
 Zarlino als harmonischer Dualist // Monatshefte für Musikgeschichte XII (1880), SS.155-7, S.174.
 Riemann Musiklexikon. Leipzig, 1882; 9te Aufl. Berlin, 1919; 11te Aufl. 2 Bde., hrsg. v. A.Einstein. Berlin, 1929; 12te Aufl. 5 Bde., hrsg. v. H.H.Eggebrecht. Mainz, 1959—1975; рус. перевод с дополнениями Ю. Д. Энгеля с 5-го нем. издания под назв. «Музыкальный словарь». М., 1901.
 Praktische Anleitung zum Phrasieren. Leipzig, 1886 (в соавторстве с Карлом Фуксом).
 Systematische Modulationslehre als Grundlage der musikalischen Formenlehre. Hamburg, 1887; рус. перевод (с комментариями и толковым словариком) Ю. Д. Энгеля под назв. «Систематическое учение о модуляции как основа учения о музыкальных формах». М.-Лейпциг, 1898; репринт М., 1929.
 Katechismus des Klavierspiels. Leipzig, 1888; начиная с 5-го издания (1916) под назв. «Handbuch des Klavierspiels»; рус. перевод (А. Н. Буховцева) под назв. «Катехизис фортепианной игры». М., 1892.
 Katechismus der Musikgeschichte, 2 Teile. Leipzig 1888, 1889; начиная с 5-го издания (1914) под назв. «Abriß der Musikgeschichte»; рус. перевод (Н. Д. Кашкина) под назв. «Катехизис истории музыки», в двух частях (М., 1896—1897).
 Katechismus der Harmonielehre (theoretisch und praktisch). Leipzig, 1890; со 2-го изд. (1900) под назв. «Katechismus der Harmonie- und Modulationslehre»; с 5-го изд. (1913) под назв. «Handbuch der Harmonie- und Modulationslehre».
 Katechismus der Akustik (Musikwissenschaft). Leipzig, 1891; начиная со 2-го издания (1914) под назв. «Handbuch der Akustik»; рус. перевод Н. Д. Кашкина под назв. «Акустика с точки зрения музыкальной науки» (М., 1898).
 Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Functionen der Harmonie. London: Augener, 1893; 2te Aufl. Leipzig, 1903; рус. перевод (Ю. Д. Энгеля, с первого издания) под назв. «Упрощенная гармония, или учение о тональных функциях» (М.-Лейпциг, 1896; 2-е изд., 1901).
 Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert. Berlin, 1898; 2te vermehrte Aufl. Berlin, 1921.
 Die Elemente der musikalischen Ästhetik. Berlin, 1900.
 Große Kompositionslehre, 3 Bände. Bd. 1: Der homophone Satz (Berlin/Stuttgart, 1902); Bd. 2: Der polyphone Satz (Berlin/Stuttgart, 1903); Bd. 3: Der Orchestersatz und der dramatische Gesangstil (Stuttgart, 1913).
 Das Problem des harmonischen Dualismus; ein Beitrag zur Ästhetik der Musik // Neue Zeitschrift für Musik, 72 (Leipzig, 1905), SS. 3-5, 23-6, 43-6, 67-70.
 System der musikalischen Rhythmik und Metrik. Leipzig, 1903. 316 S.; R 1981, 1985, 1993
 Die Byzantinische Notenschrift im 10. bis 15. Jahrhundert: paläographische Studie mit Übertragung von 70 Gesängen. Leipzig, 1909.
 Musikgeschichte in Beispielen. Leipzig, 1912.
 Ideen zu einer Lehre der Tonvorstellungen // Jahrbuch der Musikbibliothek Peters (1914-15), S. 1-26.
 Folkloristische Tonalitätsstudien. Leipzig, 1916.
 Переводы на русский язык

Рецепция 
Музыкальная теория Римана оказала громадное влияние на различные области музыкознания в XX—XXI веках, вначале на родине учёного и в Европе (в том числе, в России), а с конца XX века и в США. Англоязычные последователи Римана называют себя «новоримановцами» и заявляют о своём научном методе как о «ведущем теоретическом методе наших дней» («leading theoretical approach of our time»).

Примечания

Литература 
 Grabner H. Die Funktionstheorie H. Riemanns und ihre Bedeutung für dir praktische Analyse. München, 1923; 2te Aufl., 1930.
 Dahlhaus C. War Zarlino Dualist? // Musikforshung X (1957), SS.286-291 (критика римановской дуалистической теории мажора и минора)
 Dahlhaus C., Apfel A. Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen Rhythmik und Metrik. München, 1974 (критика метроритмической теории Римана)
 Rehding A. Hugo Riemann and the birth of modern musical thought. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003.
 Gollin E. Neo-Riemannian theory // Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 2/2-3 (2005), S. 153–155.
 The Oxford handbook of neo-Riemannian music theories, ed. by Edward Gollin and Alexander Rehding. N.Y.: Oxford University Press USA, 2011.

Ссылки 

Теоретики музыки
Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Лейпцигского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)